Арсурі () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Корнерева.
 Арсурі () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Скела.